Билсвил има више значења:
 Билсвил (Охајо)
 Билсвил (Пенсилванија)